Федотовских — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Федотовских, Фаина Васильевна (1933—2004) — птичница Свердловской птицефабрики, Герой Социалистического Труда.
 Федотовских, Фёдор Петрович (1929—2013) — старший машинист электровоза комбината «Ураласбест», Герой Социалистического Труда.